Caserma Reuilly – Diderot – caserma dei vigili del fuoco del XII arrondissement di Parigi
 Reuilly - Diderot – stazione della metropolitana di Parigi